A 2009-es Superbike ausztrál nagydíj volt a Superbike és a Supersport világbajnokság első versenye. A versenyt Phillip Islanden rendezték február 27. és március 1. között.

Eredmények

Superbike

Első verseny

Második verseny

Supersport

Források 
 Superbike, 1. verseny
 Superbike, 2. verseny
 Supersport

Superbike nagydíjak
Supersport nagydíjak
Ausztral
Motorversenyzés Ausztráliában